Front Pembela Islam, een Indonesische organisatie
 Fundashon pa Planifikashon di Idioma, een Antilliaans taalbureau